Andreï Razine, un joueur professionnel russe de hockey sur glace
 Marouan Razine, athlète italien d'origine marocaine
 Stenka Razine,  un chef cosaque, qui mena un soulèvement contre la noblesse et la bureaucratie tsariste dans le sud de la Russie